Стопичи (, ) — населенный пункт (деревня) в общине Чайниче, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Стопичах проживало 81 человек. Деревня Стопичи расположена на границе с Сербией

Население 

По данным на 1991 год, 100 % населения деревни составляют мусульмане (боснийцы).

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской